Yiyang (益阳) est une ville de la province du Hunan en Chine ;
 Le xian de Yiyang (宜阳) est une subdivision administrative de la province du Henan en Chine ;
 Le xian de Yiyang (弋阳) est une subdivision administrative de la province du Jiangxi en Chine.

Homonymie de toponyme